AZK ist die Abkürzung für:
 Alphabetischer Zentralkatalog oder Alphabetischer Zettelkatalog, zwei Arten von Bibliothekskatalogen
 Anti-Zensur-Koalition, eine Propagandaplattform, siehe Ivo Sasek #Anti-Zensur-Koalition
 Arbeitnehmer-Zentrum Königswinter, das Bildungswerk der Stiftung Christlich-Soziale Politik
 Arbeitszeitkonto
 Anzündkamin
 Abzweigkasten
 Antrag auf Gewährung einer Bundeszuwendung auf Kostenbasis beim Bundesministerium für Bildung und Forschung

Abkürzung